Ebolowa peut désigner :
 Ebolowa, une commune du Cameroun ;
 Ebolowa, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ;
 Ebolowa, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé.